Сезар (, ) — французское и португальское имя, производное от латинского Цезарь. В испаноязычных странах это имя звучит как Се́сар ().

Персоналии 
 Сезар, Ана Кристина (1952—1983) — бразильская поэтесса, переводчик.
 Сезар, Тревин (род. 1986) — тринидадский футболист, полузащитник.
 Сезар (1921—1998) — французский скульптор.

Другое 
 «Сезар» (с 1976) — национальная кинопремия Франции.
 Сезар — район (фрегезия) в Португалии, округ Авейру.
 «Сезар» — французская 155-мм самоходная гаубица.

См. также 
 
 Сесар — департамент Колумбии.